Kedondong (Bagor), plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kedondong (Gajah), plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kedondong (Ngombol), plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kedondong (Peninjauan), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Kedondong (Tulangan), plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Ambarella, plant uit de pruikenboomfamilie, bekend om zijn stekelige pit.